Marbán bzw. Marban steht für:

 Provinz Marbán, eine Provinz im Departamento Beni in Bolivien
 Río Marbán, einen Fluss im Departamento Santa Cruz in Bolivien
 Rio Marban, einen Fluss in der Region Norte in Portugal
 Marban Minen, ein Minenkonsortium in Kanada